BTCJam è la prima società al mondo a fornire un servizio di social lending (prestito da pari a pari) con valuta in Bitcoin. Ha sede a San Francisco ed è stata fondata dall'ingegnere brasiliano Celso Pitta.

BTCJam ha sviluppato un algoritmo per punteggio-crediti con licenza proprietaria per permettere agli utenti nei paesi a cui manca il credito di avere una classifica di valutazione con cui qualificarsi per i prestiti
L'algoritmo analizza i profili di rete sociale dell'utente come Facebook, Linkedin e la sua storia nel commercio elettronico usando Ebay e Paypal.

Collegamenti esterni 

Valute elettroniche
Società statunitensi di investimento